Уно — это:

Фамилия
 Уно, Дзюкити (1914—1988) — японский актёр и режиссёр театра, кино и телевидения
 Уно, Каол (род. 1975) — японский боец смешанных единоборств
 Уно, Кодзо (1897—1977) — японский экономист
 Уно, Сёма (род. 1997) — японский фигурист-одиночник
 Уно, Сосукэ (1922—1998) — японский государственный и политический деятель
 Уно, Тиё (1897—1996) — японская писательница
Имя
 Ламм, Уно (1904—1989) — шведский изобретатель и электротехник
 Лахт, Уно (1924—2008) — эстонский поэт
 Найссоо, Уно (1928—1980) — эстонский композитор
 Орен, Уно (1897—1977) — шведский архитектор
 Пийр, Уно (род. 1929) — советский футболист
 Свеннингссон, Уно (род. 1959) — шведский певец, дебютный альбом которого тоже назывался «Uno»
 Сигнеус, Уно (1810—1888) — финский пастор и учитель
 Ульберг, Уно (1879—1944) — финский архитектор
 Ярвела, Уно (1926—2012) — эстонский дирижёр

См. также 
 Уни
 Уна
 УНА
 Унно
 Uno